Les qualifications pour les compétitions féminines de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2012 organisés à  Londres (Royaume-Uni), se déroulent à la North Greenwich Arena le .

Les résultats des qualifications déterminent les qualifiées pour les finales : 8 équipes pour la finale par équipes, 24 gymnastes pour le concours général individuel et 8 gymnastes dans chacune des 4 finales par appareil. La compétition est divisée en 5 subdivisions. La première subdivision a lieu à 9 h 30 (UTC +1), suivi par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième subdivisions qui ont lieu respectivement à 11 h 15, 14 h 45, 16 h 30 et 20 h 00.

Subdivisions 
Les gymnastes de chaque nations participant au concours général par équipes sont placées dans le même groupe, tandis que les autres gymnastes sont regroupés dans un seul des huit groupes mixtes. Les groupes sont divisés en cinq subdivisions après un tirage au sort de la Fédération internationale de gymnastique.

Subdivision 1
 Brésil
Groupe mixte 1

 Hongrie
Groupe mixte 2

 Belgique

Groupe mixte 6

 Grèce

 Corée du Sud

Subdivision 2
 Australie
 Italie
Groupe mixte 3

Groupe mixte 4

 Ukraine

Subdivision 3
 Canada
 France
 Grande-Bretagne
 États-Unis

Subdivision 4
 Chine
 Allemagne
 Russie
Groupe mixte 7

 Venezuela
 Ouzbékistan

Subdivision 5
 Japon
 Roumanie
Groupe mixte 5

 Slovénie

Groupe mixte 8

 Espagne

 Afrique du Sud

Résultats

Notes et références

Liens externes 
 Le site officiel du Comité international olympique
 Site officiel de Londres 2012

Qualifications femmes